Safe ou SAFE, voire SAFe, peut faire référence à :

Acronymes 

 State Administration of Foreign Exchange, fonds souverain chinois.
 South Africa - Far East, câble sous-marin reliant par fibre optique Melkbosstrand en Afrique du Sud à Penang en Malaisie.
 Syndicat des arbitres de football élite, syndicat français créé en 2006 représentant les arbitres de football des championnats de football professionnel.
 Scaled Agile Framework, un framework Agile de coordination de projet informatique (généralement écrit SAFe).
 Société des Aciers Fins de l'Est.

Cinéma 
 , film anglo-américain de Todd Haynes sorti en 1995.
 , film américain de Boaz Yakin sorti en 2012.
 , film sud-coréen de Byoung-gon Moon sorti en 2013.

Télévision 
 , titre original de l'épisode Sains et Saufs de la série télévisée .
 Safe, une série télévisée créée par l'écrivain Harlan Coben.

Musique 
 , album du groupe danois de  Manticora, publié le .

Homonymie de titre